Kepler kan syfta på

 Johannes Kepler (1571–1630), en tysk astronom, matematiker, mystiker och fysiker
 Keplers lagar – beskriver himlakroppars centralrörelse i solsystemet
 1134 Kepler − asteroid i huvudbältet
 Keplerteleskopet – ett rymdteleskop som sköts upp av NASA den 7 mars 2009
 Lars Kepler – en svensk författarpseudonym, som används av Alexander Ahndoril och Alexandra Coelho Ahndoril
 Kepler (opera) - en opera av Philip Glass